Юная Мисс США 2017 () — 35-й национальный конкурс красоты для девушек подростков, проводился Phoenix Symphony Hall, Финикс, штат Аризона. Победительницей стала представительница штата Миссури — София Домингез-Хайтхоф. Ведущими конкурса стали Хайди Пауэлл — тренер, автор и Эрин Лим — корреспондент телеканала E!. Мексиканский певец Хорхе Бланко выступил в интервал-акте.

Впервые конкурс проводился в штате Аризона и впервые транслировался в  (HDR), виртуальной реальности и на консолях PlayStation.

Результаты

Места

Специальные награды

Конкурс красоты

Отбор участниц 
Каждую участницу национального конкурса выбирали в штатах с сентября 2016 года по февраль 2017 года.

Предварительный тур 
Перед финалом, 28 июля конкурсантки приняли участие в предварительном раунде, который включал в себя интервью с судьями и презентационное шоу, где они выходили в купальниках и вечерних платьях. Мероприятие состоялось за день до финала.

Финал 
Во время финального конкурса лучшие финалистки выходили в спортивной одежде, вечерних платьях и в индивидуальном выходе. Победительницу выбрали судьи.

Трансляция 
Все туры конкурса транслировались в мобильном приложении «Miss U», на странице в социальной сети Facebook и в качестве загружаемых живых событий, доступных в PlayStation Store для консолей PlayStation 4. Окончательный тур также будет транслировался на консоле Xbox One через сайт Mixer, включая поддержку HDR (только для Xbox One S) и на консолях Xbox 360 через Xbox Live.

Судьи 
 Кэтрин Ли Грэм – победительница Юная мисс США 2014
 Дивья Гугнани – предприниматель и соучредитель «Wander Beauty»
  – танцор, актриса и модель
 Тамая Петтевей – бизнесвумен и старший вице-президент  Отдел брендов и лицензионных партнерств
 Селеста Родригес – ведущая теленовостей

Участницы 
Список участниц конкурса красоты.

Заметки

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт «Юная Мисс США»

Юная мисс США
2017 год в Аризоне
Культура Финикса
События 29 июля
Июль 2017 года